Slatino kan syfta på:

 Slatino (distrikt) – ett distrikt i Bulgarien
 Slatino, Nordmakedonien – en ort i Nordmakedonien